Палмарехо има више значења:
 Палмарехо (Коамо, Порторико)
 Палмарехо (Лахас, Порторико)